Натуральне число 1315
 1315 рік до нашої ери
 1315 рік нашої ери